Le sigle E932 peut désigner:
 E932, numéro E du protoxyde d'azote (son numéro E habituel est E942, mais on le trouve parfois sous cette dénomination) ;
 Route européenne 932 reliant Campofelice di Roccella à Catane en Italie.